

События

Римская республика 
 Консулы: Марк Туллий Декула (плебей) и Гней Корнелий Долабелла (патриций); проконсулы: Гай Анний Луск (в Ближней Испании) и Гай Эгнаций (в Азии); преторы: Гай Клавдий Нерон, Гай Папирий Карбон, Гай Фунданий, Гней Корнелий Долабелла, Луций Фуфидий, Марк Минуций Терм, Марк Эмилий Лепид и Секст Ноний Суфенат; квесторы: Манлий, сын Авла, Гай Тарквиций Приск (в Ближней Испании), Луций Валерий Триарий (в Риме), Луций Сергий Катилина, Луций Фабий Хиспан (в Ближней Испании) и Публий Корнелий Лентул Сура (в Риме); монетные триумвиры: Авл Постумий Альбин, Гай Марий Капитон, Квинт Цецилий Метелл Пий, Луций Волумний Страбон и Луций Фабий Хиспан; диктатор: Луций Корнелий Сулла.
 Квинт Лукреций Офелла пытается выдвинуть свою кандидатуру на должность консула, он убит по приказу Суллы.
 Квинт Цецилий Метелл Пий становится Великим понтификом.
 Гней Помпей высаживается в Сицилии и вытесняет оттуда претора Перперну. Затем, по приказу Суллы, Помпей отправляется в Африку, где Гней Домиций Агенобарб собрал армию марианцев. Войска Агенобарба разбиты, сам он казнён.
 По приказу Суллы в Испанию направлены два легиона под командованием Гая Анния Луска. Оставив Испанию, Квинт Серторий отплывает в Мавританию, где занимает Тингис.
 Сулла приказывает Луцию Мурене заключить мир с Митридатом. Вторая Митридатова война окончена на условиях статус-кво.
 Сулла проводит реформы, направленные на усиление власти сената и ограничение полномочий народного собрания. Продолжаются проскрипции — расправы с врагами Суллы.
 Марк Туллий Цицерон произносит речь «Pro Quinctio».

Азия 
 Умирает царь Египта Птолемей Лафур. Царицей Египта становится его дочь Береника III.
 В Иудее основан город-крепость Гамла

Родились 
 81, ок. — Гай Антоний (ум. 42 до н. э.), брат будущего триумвира Марка Антония, цезарианец. Казнён по приказу Брута.

Скончались 
 Лето — Луций Салинатор, серторианец, сумевший с небольшим отрядом остановить продвижение по Пиренеям 20-тысячной армии сулланца Гая Анния Луска. Убит неким Кальпурнием Ланарием;
 Птолемей Лафур — царь Египта;
 Квинт Лукреций Офелла — римский военачальник, убит по приказу Суллы;
 Гней Домиций Агенобарб — римский политический деятель;
 81, ок. — Гней Папирий Карбон, трёхкратный консул Республики;
 81, ок. — Луций Консидий, дуумвир для выведения колонии в Капую. Проскрибирован.

См. также

Примечания